Classe Hayabusa – classe di motocannoniere giapponesi
 Classe Hayabusa – classe di torpediniere giapponesi